Паю де Мортанж () — французская фамилия. Известные носители:

 Паю де Мортанж, Шарль Фердинанд (младший) (1896—1971) — голландский спортсмен, конник, четырёхкратный олимпийский чемпион, участник 4 Олимпийских игр 1924-36 годов.
 Паю де Мортанж, Шарль Фердинанд (старший) (1803—1873) — нидерландский государственный деятель.